Padova
 Padova
 Provincia di Padova
 Calcio Padova
 Antonio di Padova
 Ernesto Padova

Pagine correlate 

 Padovana
 Padovani
 Padovano